Руте́лицы () — деревня в Клопицком сельском поселении Волосовского района Ленинградской области.

История 
Упоминается на карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по материалам 1676 года, как деревня Rutelitsa.

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года — как деревня Rutelitsa.

Как деревня Рутецицы обозначается на «Географическом чертеже Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года.

РУТЕЛИЦИ — деревня принадлежит государю великому князю Михаилу Павловичу, число жителей по ревизии: 33 м. п., 32 ж. п. (1838 год)

На карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года упомянута как деревня Рутелица.

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года она записана как деревня Ruttelitz (Рутелицы) и указано количество её жителей на 1848 год: ингерманландцев-савакотов —  32 м. п., 40 ж. п., всего 72 человека.

РУТЕЛИЦЫ — деревня Ораниенбаумского дворцового правления, по просёлочной дороге, число дворов — 12, число душ — 37 м. п. (1856 год)

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» 1860 года, деревня Рутелица состояла из 14 крестьянских дворов.

РУТЕЛИЦЫ — деревня Ораниенбаумского дворцового правления при колодце, по левую сторону Нарвского тракта в 45 верстах от Петергофа, число дворов — 19, число жителей: 51 м. п., 46 ж. п. (1862 год)

Согласно карте окрестностей Санкт-Петербурга, в 1885 году деревня называлась Рутелица и состояла из 18 дворов.

В XIX веке деревня административно относилась к Бегуницкой волости 1-го стана Петергофского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале XX века — 2-го стана.

По данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии» за 1905 год, Рутелицкая дача площадью 136 десятин принадлежала герцогам Мекленбург-Стрелицким и принцессе Саксен-Альтенбургской.

К 1913 году количество дворов увеличилось до 20.

Согласно топографической карте 1931 года деревня насчитывала 23 двора.

По данным 1933 года, деревня называлась Сутелицы и входила в состав Тешковского сельсовета Волосовского района.

По данным 1966 и 1973 годов деревня называлась Рутелицы и находилась в составе Каськовского сельсовета.

По административным данным 1990 года деревня называлась Рустелицы и входила в состав Клопицкого сельсовета.

В 1997 году в деревне Рутелицы проживали 9 человек, деревня входила в Клопицкую волость, в 2002 году — 20 человек (русские — 70 %), в 2007 году — 22 человека.

В мае 2019 года Губаницкое и Сельцовское сельские поселения вошли в состав Клопицкого сельского поселения.

География 
Деревня расположена в северо-восточной части района на автодороге  (Каськово — Ольхово).

Расстояние до административного центра поселения — 5,7 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Волосово — 23 км.

Демография

Достопримечательности 
 Курганный могильник с водскими элементами захоронения

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Волосовского района